Flore steht für:
 Flore (Vorname), weiblicher Vorname
 Le Flore County, County im Bundesstaat Oklahoma, Vereinigte Staaten

Personen:
 Joachim von Flore (1130/35–1202), Abt, Ordensgründer und Geschichtstheologe, siehe Joachim von Fiore
 Marjol Flore (* 1948), niederländische Sängerin und Schauspielerin
 Raul Flore (* 1997), rumänischer Biathlet
 Tristan Flore (* 1995), französischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Flor (Begriffsklärung)
 Vlorë, Stadt in Albanien